Gonzague Vandooren (1979), een Belgisch voetballer
Jules Vandooren (1908-1985), een Frans voetballer en voetbaltrainer

Zie ook 
Van Dooren (doorverwijspagina)
Van Doren (doorverwijspagina)